Банско () — община в Благоєвградській області, Болгарія. Населення становить 13 125 осіб (станом на 1 лютого 2011 року). Адміністративний центр общини — місто Банско.

Примітки

Посилання 
 Мапа громади  
  
 

Общини Благоєвградської області